Neuf navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Shannon, d'après le fleuve Shannon, le plus long d'Irlande :

le HMS Shannon, un navire de  rang de 28 canons lancé en 1757 et démoli en 1765 ;
la HMS Shannon, une frégate de  rang de 32 canons lancée en 1796 et revendue en 1802 ;
la HMS Shannon, une frégate de  rang de 36 canons lancée en . Initialement baptisée Pallas, elle est renommée en 1802 avant son lancement. En décembre de cette année, elle s'échoue et est brûlée pour éviter la capture ;
le HMS Shannon, un navire de  rang de 38 canons lancé en 1806. Converti en caserne flottante en 1832, il est renommé HMS St. Lawrence en 1844, et envoyé à la casse en 1859 ;
la HMS Shannon, une goélette de 10 canons en service dans les Grands Lacs en 1814 ;
la HMS Shannon, une goélette indienne de 2 canons enregistrée dans le  en 1832 ;
la HMS Shannon, une frégate à hélice lancée en 1855 et revendue en 1871 ;
le HMS Shannon, un cuirassé à coque en fer dont le rôle est d'opérer loin de ports alliés, en faisant ainsi le premier croiseur cuirassé de la marine britannique. Il est lancé en 1875 et vendu pour démolition en 1899 ;
le HMS Shannon, un croiseur cuirassé de  lancé en 1906 et revendu en 1922.

Shannon